Racine (Minnesota)
 Racine (Ohio)
 Racine (Wisconsin)
 Jean Racine (La Ferté-Milon, departament de l'Aisne, 1639 - París, 1699), dramaturg francès